Большая Каменка может означать:

Населённые пункты 
 Большая Каменка — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Большая Каменка — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Большая Каменка — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Большая Каменка — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Большая Каменка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Большая Каменка — деревня в Псковской области, Славковская волость Порховского района.
 Большая Каменка — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района.
 Большая Каменка — посёлок в составе города Донецк Ростовской области.
 Большая Каменка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Большая Каменка — село в Красноярском районе Самарской области.
 Большая Каменка — село в Лысогорском районе Саратовской области.
 Большая Каменка — село в Татищевском районе Саратовской области.
 Большая Каменка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Большая Каменка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Большая Каменка — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Реки 
 Большая Каменка — на Урале, приток Нязи.
 Большая Каменка — в Ставропольском крае, приток Малой Кугульты.
 Большая Каменка (приток Северского Донца) — в Луганской и Ростовской областях.
 Большая Каменка (приток Белой) — в Алтайском крае.
 Большая Каменка — в Алтайском крае, приток Корболихи.
 Большая Каменка — приток Шешмы.
 Большая Каменка — в Татарстане, приток Шламы.
 Большая Каменка — в Свердловской области, приток Мугая.

Прочее 
 Большая Каменка — территориальная зона в Санкт-Петербурге